Jogos eletrónicos
 Pac-Man — jogo electrónico clássico
 Pac-Man (série) — franquia de jogos electrónicos produzida a partir do jogo acima
 Pac-Man (personagem) — personagem principal da franquia de jogos acima, originado no jogo clássico

Outros
 Pacman (gerenciador de pacotes)